Jan Szyszko (zm. 1702) – stolnik brasławski, pisarz grodzki słonimski
 Jan Szyszko (1944-2019) – profesor nauk leśnych, minister środowiska